Чирки (Чирка) — река в Хабаровском крае, правый приток реки Уссури.

География 
Река Чирки протекает по Хабаровскому краю, Дальневосточный федеральный округ, Амурский бассейновый округ.

Описание 
Река Чирки является равнинной рекой с сильно меандрированным руслом.

Длина реки 82 км, площадь водосбора 968 км². Правый приток Уссури, впадает в 12 км от устья. Питание происходит от стекающих с гор ручьёв, рек, а также за счёт снегового и дождевого пополнения. Режим паводка может длится до сентября, в в ноябре река уже перемерзает (местами). В начале апреля начинается таяние снегов, к середине мая река сильно мелеет, во второй половине лета начинается подъём воды за счёт атмосферного питания.

Устье реки Чирки носило статус памятника природы с 1979 по 1997 гг. Здесь находится место размножения дальневосточной черепахи.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 2 км Пилка
 8 км Золотой
 22 км Цыпа
 26 км Одыр
 40 км Зоя
 52 км Белая речка
 55 км Владимировка
 67 км Малая Чирка
 72 км Марьяновка
 72 км Пискунова

Фауна 
В реке обитают представители: карася, белого амура, вьюна, красноперки, леща, маринки, микижа (радужная форель), окуня, османа, пескаря, плотвы, ротана, ручьевой форели, сома, судака, толстолобика, усача, хариуса, щуки, угря.

Примечания 

Притоки Уссури
Реки Хабаровского района
Реки района имени Лазо